Burg Salzburg steht für
 Burg Salzburg (Unterfranken), Burg über Bad Neustadt an der Saale, Unterfranken, Bayern 
 Burgstall Salzburg, ehemalige Burg bei Ergoldsbach, Landkreis Landshut, Niederbayern, Bayern
 Festung Hohensalzburg, Burg oberhalb von Salzburg, Land Salzburg, Österreich
 Zbojnícky zámok (deutsch: Burg Salzburg),  Burgruine bei der Gemeinde Ruská Nová Ves, Ostslowakei 

Siehe auch:
 Salzburg